PB – skrót od nazwy klubu Polonia Bytom
 PB – petabajt, jednostka wielkości używana w informatyce,
 Pb – symbol ołowiu, pierwiastka chemicznego.
 PB, P.b. – prawo budowlane
 Politechnika Białostocka – państwowa uczelnia wyższa
 Skazany na śmierć (Prison Break) – serial